Pratola kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Pratola Serra, kommun, Kampanien, Provincia di Avellino, 
 Pratola Peligna, kommun, Abruzzo, Provincia dell' Aquila, 

Robotskapade Italienförgreningar